

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Japan mot Egypten

Mexiko mot Senegal

Brasilien mot Honduras

Storbritannien mot Sydkorea

Semifinaler

Mexiko mot Japan

Sydkorea mot Brasilien

Bronsmatch

Final 

Utslagsspel